Tatsuoka bezeichnet:
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Yamanashi: Tatsuoka (Yamanashi) (heute: Nirasaki)
 ein anderer Name für das Lehen Tanokuchi (Han)